Лига 3 — название футбольных дивизионов в некоторых странах:
 Лига 3 (Франция) — футбольный дивизион уровня D3.
 Лига 3 (Португалия) — футбольный дивизион уровня D3.
 Лига 3 (Румыния) — футбольный дивизион уровня D3.
 Лига 3 (Грузия) — футбольный дивизион уровня D3.
 Лига 3 (Иран) — футбольный дивизион уровня D4.
 Лига 3 (Индонезия) — футбольный дивизион уровня D3.

См. также 
 Третья лига
 Третий дивизион